LG Optimus L3 — маркетинговое название похожих по своей функциональности смартфонов на базе Android.

Смартфоны 

 LG E400 — смартфон на базе Android 2.3.6, выпущенный в феврале 2012 года.
 LG E405 — смартфон, схожий с характеристиками LG E400, но являющийся двухсимочным, выпущенный в июле 2012 года.
 LG Optimus L3II — смартфон второго поколения, выпущенный в феврале 2013 года.